Con Tokaj, Tokaji o Tokay si può intendere:

Tokaji o tokaj – vino ungherese e slovacco
Tokaj-Hegyalja – regione vinicola di provenienza
Tokaj – centro del distretto vinicolo in Slovacchia
Tokaj – città storica nella regione del Borsod-Abaúj-Zemplén, nel settentrione dell'Ungheria, centro del distretto vinicolo
Tokay d'Alsazia – altro nome del Pinot grigio
Tocai – vecchio nome del vino veneto Tai (vedi decreti ministeriali italiani del 18/10/2007), la cui denominazione è variata per decisione della Comunità Europea
Tocai friulano – altro nome con cui è conosciuto il vitigno Friulano